Griebsch steht für:

 auch Griebs, ein aus dem deutschen Sprachraum stammender weiterer Begriff für Kerngehäuse

Griebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Griebsch (1925–2004), Generalleutnant der Deutschen Volkspolizei
 Lukas Griebsch (* 2003), deutscher Fußballspieler